Экза́кум () — род травянистых растений семейства , распространённый в тропических и субтропических областях Африки, Азии, Австралии и Океании.

Ботаническое описание 
Однолетние или многолетние травянистые растения. Стебли ветвистые, голые. Листья небольшие, супротивные, яйцевидные или ланцетные.

Цветки белые, лиловые, синие или пурпурно-фиолетовые, 4- или 5-мерные, собраны в пазушные или конечные, метельчатые соцветия. Чашечка лопастная почти до основания. Венчик колесовидный, лопасти длиннее трубки. Пыльники цилиндрические, 2-гнёздные, вскрываются верхушечными порами. Завязь 2-гнёздная. Плод — шаровидная двухстворчатая многосемянная коробочка. Семенная кожура бородавчатая.

Виды 
Род включает 74 вида:

Примечания

Литература 
 
 

Горечавковые